Hrvatska:
Ruševac (Brestovac), naselje u općini Brestovac
Ruševac (Križevci), gradsko naselje Križevaca